У́лица Толбу́хина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Толбухина — улица в Волгограде.
 Улица Толбухина — улица в Ишимбае.
 Улица Толбухина — улица в Калининграде.
 Улица Толбухина — улица в Краснодаре.
 Улица Толбухина — улица в Москве.
Улица Толбухина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Толбухина — улица в Новосибирске.
 Улица Толбухина — улица в Уфе.
 Улица Маршала Толбухина — улица в Перми.
 Улица Толбухина — улица в Симферополе.

Украина 
 Улица Толбухина — улица в Виннице.
 Улица Толбухина — улица в Днепропетровске.
 Улица Толбухина — улица в Донецке.
 Улица Толбухина — улица в Киеве.
 Улица Толбухина — улица в Константиновке.
 Улица Толбухина — улица в Одессе.
 Улица Толбухина — улица в городе Харьков.
 Улица Толбухина — улица в городе Черновцы.

Прежние название 

 Улица Толбухина — прежнее название улицы Крачковский выгон в городе Белополье.
 Улица Толбухина — прежнее название улицы Григория Нелюбова в городе Запорожье.
 Улица Толбухина — прежнее название Сиреневой улицы в городе Каменское.
 Улица Толбухина — прежнее название улицы Александра Олейника в городе Кропивницкий.
 Улица Толбухина — прежнее название улицы Художественной в городе Новоград-Волынский.
 Улица Толбухина — прежнее название улицы Сергея Нигояна в городе Сокиряны.
 Улица Толбухина — прежнее название улицы Ярослава Мудрого в городе Хмельницкий.
 Улица Толбухина — прежнее название улицы Освободителей Акимовки в пгт Акимовка.

Белоруссия 
 Улица Толбухина — улица в Гомеле.
 Улица Толбухина — улица в Минске.

Улицы, названные в честь генералитета